Ви́нценц Ко́ллар () — австрийский энтомолог, специалист по двукрылым.

Он занимался изучением видов, представлявших экономический интерес, особенно обитателями лесов. Коллар описал много новых видов. Он был куратором Музея естественной истории в Вене. Он работал в основном над насекомыми, собранными в экспедициях, в частности австрийской экспедицией в Бразилию в 1817—1835 гг.

Эпонимы 
Теодор Гартиг назвал в честь Коллара вид перепончатокрылых насекомых Andricus kollari.

Труды 
 Die vorzüglich lästigen Insekten Brasiliens, p. 101-119. In J. E. Pohl. Reise im Innern von Brasiliens, vol. I, 448p.(1832)
 Aufzählung und Beschreibung der von Freih. Carl v. Hügel auf seiner Reise durch Kaschmir und das Himalayagebirge gesammelten Insekten. (mit L. Redtenbacher). 4(2):393-564, 582-585, 28 colour plates (1848).
 Über Agrilus viridis Kiesw. ein die Erlen verwüstendes Insekt. Verhandlungen der Zoologische-botanische Geselschaft, Wien 8:325-328.(1858)

Энтомологи Австрии
Диптерологи по алфавиту
Энтомологи XIX века
Члены Австрийской академии наук